iCOMP de Intel Comparative Microprocessor Performance foi um índice publicado pela Intel usado para medir o desempenho relativo de seus microprocessadores.

Houve três revisões do índice iCOMP. A versão 1.0 (1992) foi comparada com o 486SX 25, enquanto a versão 2.0 (1996) foi comparada com o Pentium 120.  Para a versão 3.0 (1999) foi usado o Pentium II a 350MHz.

Referências 

 

Arquitetura x86